

Persone 
Daniel Breaker – attore e comico statunitense
Ronald Breaker – biochimico e docente statunitense

Musica 
Breaker – album degli Accept del 1981
Breaker – album dei For Today del 2010
Breaker – album dei Vary Lumar del 2014

Altro 
Breaker (o b-boy) – ballerino di breakdance
The Breaker – manhwa pubblicato fra il 2007 e il 2010

Pagine correlate 
 Breakers
 Breaking